Шотландская книга, или Книга Шкоцкая (), — толстая тетрадь, приобретенная женой математика Стефана Банаха, одного из создателей современного функционального анализа и львовской математической школы, Люцией в 1935 году, в которой математики Львова, любой желающий от профессора до студента, записывали в течение 1935—1941 гг. нерешённые математические задачи. Авторы поставленных проблем, среди которых были знаменитые польские и зарубежные  учёные (одним из них был Станислав Улам), как правило, определяли вознаграждение за их решение.

В книгу были внесены 193 задачи — среди них, кроме сложных фундаментальных проблем функционального анализа, были и простые головоломки. Шотландская книга хранилась у бармена или гардеробщика «Шотландского кафе», давшего впоследствии имя так называемой «шотландской математической школе», места традиционных встреч математиков Львова, и могла быть получена по первому же желанию гостя.

Станислав Мазур во время их пребывания С. Улама в преддверии войны во Львове летом 1939 года предложил сохранить Шотландскую книгу, спрятав её в коробку и закопав рядом с воротами на футбольном поле в пригороде Львова. После окончания войны Улам получил копию этой книги.

По иной версии, после войны, в 1945 году, вдова С. Банаха при репатриации в Польшу забрала бумаги с собой в Варшаву.

Шотландская книга сейчас находится у потомков Стефана Банаха, проживающих в Германии.

Традиции Шотландской книги продолжились и после окончания войны во Вроцлаве, и в 1945—1958 годах была начата Новая Шотландская книга.

Примечания

Ссылки 
 Księga Szkocka w plikach
 Józef Kozielecki,  Банах, гений из Львова
 Stan Ulam, The Scottish Book: Preface
 Английский перевод «Шотландской книги» (PDF)
 Львовская шотландская книга — одно из продолжений традиции.

Математические головоломки и досуг
История математики
История Львова
Культура Львова